Szwajcaria:
 Aschera – retoromańska nazwa gminy Schiers

Inne:
 (214) Aschera – planetoida